Fernando Jiménez – portorykański strzelec, olimpijczyk.
 Fernando Jiménez (ur. 1949) – argentyński kolarz

Zobacz też